Granroth ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Granroth (* 1973), US-amerikanischer Biathlet
 Sara Granroth (* 1976), US-amerikanische Biathletin